Horvátország
Veliki Otok falu Légrád községben, Kapronca-Körös megyében

 Szlovénia
Veliki Otok falu Postojna községben, Notranjsko-kraška régióban